Une pépinière est un champ ou une parcelle de terre réservée à la culture de plantes.

La Pépinière peut également désigner :
 La Pépinière, une mini-série québécoise diffusée en 1984 ;
 La Pépinière-Théâtre, une salle de spectacles parisienne ;
 La Pépinière, un jardin public de Nancy ;
 le stade de la Pépinière, un stade de football de Poitiers ;
 le quartier de la Pépinière, un quartier du Plessis-Robinson ;
 le quartier de la Pépinière, un quartier résidentiel dans le sud de la ville de Belfort (Territoire de Belfort).

Voir aussi